El municipio de Gabrovo (búlgaro: Община Габрово) es un municipio búlgaro perteneciente a la provincia de Gabrovo.

En 2011 tiene 65 268 habitantes, de los cuales el 92,25% son étnicamente búlgaros. La capital municipal es la también capital provincial Gabrovo, donde viven nueve de cada diez habitantes del municipio.

Se ubica en el centro-sur de la provincia, en un área montañosa de los montes Balcanes.

Localidades 
Contiene las siguientes localidades, la mayoría de ellas pequeñas aldeas de montaña (habitantes en diciembre de 2009):

Referencias

Enlaces externos 

Gabrovo